Murchante är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Murchante ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Murchante är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Murchante. Runt Murchante är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tudela,  km nordost om Murchante. Trakten runt Murchante består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra